Вадозеро (озеро, бассейн Мезени) — озеро в Архангельской области.
 Вадозеро (озеро, Ленинградская область) — озеро в Ленинградской области.
 Вадозеро (озеро, бассейн Нивы) — озеро в Мурманской области.